Турнир претендентов 1966 года («Challenge Mondial 1966») — шашечный турнир, по результатам которого был определён соперник чемпиона мира по международным шашкам Исера Купермана в назначенном на сентябрь следующего года матче. Турнир проходил с 27 августа по 11 сентября 1966 года в Алесе (Франция) в два круга с участием девяти шашистов: экс-чемпиона мира Вячеслава Щёголева и победителей национальных первенств СССР, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Бельгии, Италии, Монако и Чехословакии. (От Нидерландов в турнире играл вице-чемпион страны Тон Сейбрандс вместо переставшего участвовать в борьбе за мировую корону Пита Роозенбурга.) В турнире победил и получил право на матч за звание чемпиона мира советский шашист Андрис Андрейко.

Итоги турнира

Литература 
 Звезда Голландии — опасный конкурент // Шашки. — 1966. — № 5. — С. 1
 А. Андрейко Турнир претендентов // Шашки. — 1967. — № 1. — С. 2

Примечания

Ссылки 
 Challenge Mondial Ales 1966 — таблица и партии турнира на сайте Toernooibase Dammen KNDB

Чемпионаты мира по международным шашкам
1966 год в шашках